Садуль () — французская фамилия.
 Садуль, Жак (1881—1956) — французский офицер, деятель международного коммунистического движения.
 Садуль, Жорж (1904—1967) — французский историк, теоретик и критик кино.